Блэквуд, Бла́квуд () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Блэквуд, Алджернон (1869—1951) — английский писатель и путешественник.
 Блэквуд, Алисия (1818—1913) — британская художница.
 Блэквуд, Джон (1818–1879) – английский книготорговец.
 Блэквуд, Джордж (род. 1997) — австралийский футболист.
 Блэквуд, Кейтлин (род. 1999) — британская актриса.
 Блэквуд, Маккензи (род. 1996) — канадский хоккеист, вратарь.
 Блэквуд, Майкл — ямайский спортсмен.
 Блэквуд, Майкл (кинорежиссёр) (англ.) — американский кинорежиссёр.

Топоним 
 Блэквуд — деревня в Ирландии.
 Блэквуд — австралийская река.

Прочее 
 «Блэквуд» — британский журнал.

Примечания